Guinness steht für:

 Guinness (Bier), ein irisches Stout-Bier sowie die Brauerei, die es herstellt
 Guinness-Buch der Rekorde, Sammlung von Rekorden
 Guinness Storehouse, Museum zur Guinness-Bier-Geschichte
 Guinness Premiership, Rugby-Vereinswettbewerb in England, siehe Aviva Premiership
 Guinness cheese, Bezeichnung des irischen Käses Cahill’s Irish Porter Cheddar
 Glen of Guinness, schweizerische Folk-Band

Guinness ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Guinness (1914–2000), britischer Schauspieler
 Algernon Lee Guinness (1883–1954), britischer Automobilrennfahrer

 Benjamin Guinness (1798–1868), irischer Unternehmer und Philanthrop
 Bryan Guinness, 2. Baron Moyne (1905–1992), irisch-britischer Schriftsteller und Brauereierbe
 Edward Guinness, 1. Earl of Iveagh (1847–1927), irischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Gwendolen Guinness, Countess of Iveagh (1881–1966), britische Politikerin
 Hugo Guinness (* 1959), britischer Künstler, Illustrator und Autor
 Humphrey Guinness (1902–1986), britischer Polospieler 
 Ivor Grattan-Guinness (1941–2014), britischer Mathematikhistoriker
 Jasper Jonathan Richard Guinness (1954–2011), britischer Adliger
 Jonathan Guinness, 3. Baron Moyne (* 1930), britischer Peer, Unternehmer und Politiker
 Judy Guinness (1910–1952), britische Fechterin
 Kenelm Lee Guinness (1887–1937), britischer Automobilrennfahrer
 Lulu Guinness (* 1961), britische Mode- und Handtaschendesignerin
 Mariga Guinness (1932–1989), deutsche Adelige
 Oonagh Guinness (1910–1955), Mitglied der Familie Guinness
 Os Guinness (* 1941), britischer Soziologe, Sozialkritiker, evangelikaler Apologet und Vordenker
 Peter Guinness, britischer Schauspieler

 Tara Guinness, siehe Tara Brown
 Walter Guinness, 1. Baron Moyne (1880–1944), irisch-britischer Politiker und Geschäftsmann

Siehe auch:
 McGuinness